Belisario Domínguez ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Municipio Belisario Domínguez, Verwaltungseinheit des Bundesstaats Chiapas, Mexiko
 Municipio Dr. Belisario Domínguez, Verwaltungseinheit des Bundesstaats Chihuahua, Mexiko
 Belisario Domínguez (Altamirano), Ort im Bundesstaat Chiapas, Mexiko
 Belisario Domínguez (Chenalhó), Ort im Bundesstaat Chiapas, Mexiko
 Belisario Domínguez (Las Margaritas), Ort im Bundesstaat Chiapas, Mexiko
 Belisario Domínguez (Motozintla), Ort im Bundesstaat Chiapas, Mexiko
 Belisario Domínguez (Salto de Agua), Ort im Bundesstaat Chiapas, Mexiko
 Belisario Domínguez (Venustiano Carranza), Ort im Bundesstaat Chiapas, Mexiko
 Belisario Domínguez (Michoacán), Ort im Bundesstaat Michoacán, Mexiko
 Dr. Belisario Domínguez, Staudamm in Mexiko, siehe La Angostura (Mexiko)

Belisario Domínguez ist der Name folgender Personen:

* Belisario Domínguez Palencia (1863–1913), mexikanischer Mediziner und Politiker

Siehe auch:

 Medalla Belisario Domínguez del Senado de la República, mexikanische Auszeichnung